Bojanovice est un toponyme qui peut désigner :

Bojanovice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bojanovice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie